

Cinema
 La Porteuse de pain – film del 1906 diretto da Louis Feuillade
 La Porteuse de pain – film del 1912 diretto da Georges Denola
 La portatrice di pane (La Porteuse de pain) – film del 1924 diretto da René Le Somptier
 La portatrice di pane (La Porteuse de pain) – film del 1934 diretto da René Sti
 La portatrice di pane (La Porteuse de pain) – film del 1950 diretto da Maurice Cloche
 La portatrice di pane (La Porteuse de pain) – film del 1963 diretto da Maurice Cloche

Letteratura 
 La portatrice di pane (La Porteuse de pain) – romanzo di Xavier de Montépin del 1884

Televisione
 La Porteuse de pain – miniserie televisiva del 1973, regia di Marcel Camus

Pagine correlate 
La portatrice di pane